Ово је списак српских писаца за децу.

А 
 Драгана Абрамовић
 Весна Алексић
 Дејан Алексић
 Мира Алечковић
 Мирослав Антић
 Иво Андрић
 Владимир Андрић
 Борисав Атанасковић

Б 
 Горан Бабић
 Недељко Бабић
 Глиша Бабовић
 Даница Бандић
 Јелена Билбија Лапчевић
 Зоран Божовић
 Радивоје Бојичић
 Горан Боричић
 Велизар Бошковић
 Гордана Брајовић

В 
 Светлана Велмар-Јанковић
 Весна Видојевић Гајовић
 Григор Витез
 Милован Витезовић
 Невена Витошевић
 Светозар Влајковић
 Владислава Војновић
 Јевтимије Буца Војиновић
 Светислав Вуковић
 Чедо Вуковић
 Дивна Вуксановић
 Александар Вучо

Г 
 Стојанка Грозданов-Давидовић

Д 
 Милован Данојлић
 Арсен Диклић
 Војислав Донић
 Драган Драгојловић
 Љиљана Дугалић
 Милош Дунчевић
 Растислав Дурман

Ђ 
 Љубиша Ђидић
 Ана Ђокић Понграшић
 Владимир Ђорђевић
 Драгомир Ђорђевић
 Јовица Ђурђић
 Татјана Ђурић
 Милутин Ђуричковић

Е 
 Добрица Ерић

Ж 
 Петар Жебељан

З 
 Љубомир Здравковић
 Перо Зубац

И 
 Иван Ивањи
 Војислав Илић
 Душан Илић

Ј 
 Оливера Јелкић
 Љубомир Јовановић
 Јован Јовановић Змај
 Виолета Јовић
 Милена Јововић
 Јованка Јоргачевић

К 
 Јово Кнежевић
 Јелена Којовић Тепић
 Игор Коларов
 Берислав Косиер
 Васа Крстић
 Зорица Кубуровић

Л 
 Лаза Лазић
 Драган Лакићевић
 Владана Ликар-Смиљанић
 Бошко Ломовић
 Тамара Лујак
 Драган Лукић
 Ивана Лукић

М 
 Десанка Максимовић
 Гордана Малетић
 Петар Марш
 Миодраг Матицки
 Бранко Милићевић
 Бранко Милорадовић
 Стефан Митић

Н 
 Ивана Нешић
 Јованка Николић
 Лидија Николић
 Милош Николић
 Бранислав Нушић

О 
 Доситеј Обрадовић
 Мошо Одаловић
 Гроздана Олујић

П 
 Ранко Павловић
 Зоран Пеневски
 Боривоје Петковић
 Славка Петковић-Грујичић
 Јасминка Петровић
 Мирко Петровић
 Петар Пеца Петровић
 Урош Петровић
 Божидар Пешев
 Раша Попов
 Александар Поповић
 Милорад Предојевић
 Радомир Путниковић
 Босиљка Пушић

Р 
 Бранко Радичевић
 Бранко В. Радичевић
 Власта Радовановић
 Душко Радовић
 Милоје Радовић
 Стеван Раичковић
 Иван Рајовић
 Верослав Ранчић
 Меланија Римар
 Ранко Рисојевић
 Благоје Рогач
 Тиодор Росић
 Љубивоје Ршумовић

С 
 Милена Северовић
 Љубица Сикимић
 Милева Симић
 Наташа Станић
 Слободан Станишић
 Миланка Станкић
 Бранко Стевановић
 Радосав Стојановић
 Градимир Стојковић

Т 
 Роберт Такарич
 Гвидо Тартаља
 Милутин Тасић
 Момчило Тешић
 Гордана Тимотијевић
 Радмила Томић
 Даринка Трифовић

Ћ 
 Бранко Ћопић
 Весна Ћоровић-Бутрић
 Драгомир Ћулафић

Ф 
 Андра Франичевић

Х 
 Мирјана Херцог
 Јованка Хрваћанин

Ц 
 Воја Царић
 Брана Црнчевић
 Оливера Цупаћ

Ч 
 Предраг Чудић

Ш 
 Оливера Шијачки

Види још 
 Књижевност за децу
 Сликовница
 Поп-ап књиге

Српски писци за децу
Спискови Срба
Људи по занимању
Срби по занимању
Дечја књижевност